Comitatul Stephens sau Stephens County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii of America:

Stephens County, Georgia 
Stephens County, Oklahoma 
Stephens County, Texas

Vezi și 
Stevens County (disambiguation)